Hohe Lohe steht für folgende Erhebungen:

 Hohe Lohe (Rothaargebirge) bei Hofolpe, Nordrhein-Westfalen
 Hohe Lohe (Steigerwald) bei Zell am Ebersberg, Bayern

Siehe auch:
 Hohe Loh
 Hohenlohe (Begriffsklärung)